Personen uit België
Olivier Werner (1985), voetballer
Personen uit Duitsland

Personen uit Frankrijk
Wendelin Werner (1968), wiskundige
Personen uit Luxemburg
Pierre Werner (1913-2002), politicus
Personen uit Nederland

Personen uit Zweden

Personen uit Zwitserland
Pirmin Werner (2000), freestyleskiër

Vervoer

overige

Zie ook 
 Werner (voornaam)